Momentum (sächlich, lateinisch , „Dauer einer Bewegung“) steht für:
 die englische Bezeichnung der physikalischen Größe Impuls
 Momentum (1992), kanadischer Dokumentarfilm
 Momentum (2001), US-amerikanischer Surf-Dokumentarfilm
 Momentum (2003), US-amerikanischer Science-Fiction-Fernsehfilm
 Momentum (2015), südafrikanischer Actionfilm
 Momentum (Chartanalyse), Verfahren zur Analyse von Börsenkursen
 Momentum (Kongress), politisch-wissenschaftlicher Kongress im oberösterreichischen Hallstatt
 Momentum (Organisation), Organisation von Mitgliedern und Sympathisanten der britischen Labour Party
 

Siehe auch:
 Momentum-Bewegung, politische Bewegung und Partei in Ungarn
 Momentum Institut, österreichische Denkfabrik
 Momentum-Magazin, Online-Magazin des Verlages Ernst & Sohn
 Moment